Сувориха — название нескольких населённых пунктов:
 Сувориха — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Сувориха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Сувориха — деревня в Савинском районе Ивановской области.